Les lettres RPD peuvent correspondre à :
 RPD, mitrailleuse légère ;
 Real Patronato sobre Discapacidad ;
 République populaire de Donetsk ; 
Redevance pour pollution diffuse.